Бернхард Варен (Бернхардус Варениус, , ; Хитцаккер на Эльбе, 1622 — Лейден, 1650/1651) — доктор медицины, голландский географ немецкого происхождения. Выделил географию из системы европейских знаний в отдельную науку, определив в общем виде её цель, задачи, методы исследований и область применения. По мнению ряда географов — основоположник современной географии как научной дисциплины.

Варениус | Varenius — латинизированное написание голландского имени, с течением времени закреплённое в традиционном русском языке. Иногда встречается также и написание Варений.

Биография 
Бернхард Варен родился в 1622 в небольшом немецком городе Хитцаккер на реке Эльбе, провинция Ганновер, сегодня — Южная Саксония.

Его отцом был Генрих Варен | Heinrich Varen (1595—1635), придворный священник герцога Брауншвейг-Люнебургского. Мать Анна Фредер | Anna Freder скончалась в 1623, оставив младенца на руках отца. Бернхарду было 13 лет, когда в 1635 умер и его отец.

Старший брат Брудер Август Варен | Bruder August Varen (1620—1684) стал профессором, а затем и ректором университета в Ростоке.

После смерти отца Бернхард Варен отправился в Гамбург, где в 1640—1642 учился в гимназии Йоахима Юнгиуса (1587—1657). В гимназии Юнгиус старался воспитывать в учащихся привычку к тщательному наблюдению и возможной математической точности излагаемого материала.

В 1643—1645 Варен практиковался в математике и медицине в университете Кёнигсберга в Восточной Пруссии. В 1649 он переехал в Лейден, где защитил докторскую степень по медицине. В том же году он поселился в Амстердаме — столице Нидерландов, где открыл медицинскую практику.

Географические открытия голландских мореплавателей привлекли внимание Варена к географии. Систематизировав более ранние работы, Варен издал в типографии Эльзевиров две свои книги:

 1649 — «Описание Японии» (Descriptio Regni Japoniae). Работа включала в себя переложение более ранних сочинений, посвящённых не столько Японии, сколько Юго-Восточной Азии, касающихся в большей степени не географии, а культуры и религии. Этот трактат, тем не менее, иногда рассматривают в качестве работы по региональной географии на основе имевшихся письменных источников и рассказов миссионеров и купцов.
 1650 — «Всеобщая география» (Geographia Generalis). Книга представляет собой общее научное систематизированное описание земного шара, составленное на основе имевшихся на тот момент данных. Особое внимание Варен уделял так называемой «математической географии»: расчёту расстояний на земной поверхности, построению карт, определению координат для цели навигации и другому.

Успел ли Бернхард Варен увидеть труд, который прославил его имя — неизвестно. По некоторым сведениям автор «Всеобщей географии» жил в крайней бедности и скончался в Лейдене в возрасте около 30 лет в 1650 / 1651 от туберкулёза — весьма распространённой в то время болезни. Также возможно, что силы Варена были надорваны в результате кропотливой работы над научным трактатом, вобравшим в себя колоссальное количество фактических сведений, которые потребовали проверки и систематизации. Начиная с первого издания «Всеобщая география» стала классическим трудом по географии и в значительной степени повлияла на внутреннюю структуру и методологию географии как науки. Уже современники признавали высокую значимость трактата и отдавали должное таланту автора. Поздние географы подтвердили это мнение.

«Всеобщая география» Варена была издана Эльзевирами трижды: в 1650, 1664 и 1671 годах.

Книга долгое время являлась в Европе одной из важнейших работ по физической географии и в течение XVIII века была переведена на ряд европейских языков.

На Британских островах Исаак Ньютон читал Курс географии по книге Варена и дважды издал её в Англии в своей редакции.

Русский перевод книги Варена «Всеобщая география» издан в 1718 в Москве по прямому указанию российского императора Петра I и использовался как классический учебник и справочное пособие по географии мира. Первыми пользователями книги были как сам русский царь, так и преподаватели и учащиеся «Навигацкой школы» в Москве, которая размещалась в Сухоревой башне.

Будучи приверженцем механистичных философских взглядов, Варен рассматривал земной шар как жилище человека и стремился дать его максимально точное, научно достоверное описание, а также показать связь между отдельными явлениями природы в их географическом распространении: изменение природных поясов с широтой и другое.

В своем труде Варен в Первой части рассматривал географическое положение, размеры и конфигурацию описываемой страны; рельеф, гидрографию и характер растительности; давал характеристику природных условий с точки зрения ведения сельского хозяйства; описывал полезные ископаемые и их разработки; дал картину животного мира. Во Второй части приводилась характеристика населения с подробными демографическими данными; описывались основные занятия жителей, их «доходы и рукоделия, в которых упражняются жители, купечество, товары, которые посылает оная страна в иные земли». Варен выделял особенности в культуре и быте описываемых народов, а также давал основные сведения политического характера описываемых стран.

Источники сведений для «географий» Варена 
В XVI—XVII веках Голландия стала первой страной в мире, где победил капитализм. Ликвидация отживших неэффективных экономических, политических и социальных феодальных институтов открыла для голландской нации новые возможности. Торговые и другие экономические отношения «на континенте» тормозились раздробленностью Европы на множество государственных образований с собственными границами, торговыми тарифами, таможенными пошлинами, плохим состоянием дорог или их отсутствием, политической и экономической нестабильностью, низкой грузоподъёмностью сухопутных транспортных средств: осла, мула, вола, лошади, телеги, повозки и другого. Голландцы обнаружили, что морские пути сообщения предоставляют более широкие возможности для экономической деятельности нации, а морские суда по грузовместимости несравненно удобнее и дешевле любого сухопутного средства для перевозок грузов. Селедочная рыбная ловля, морские перевозки сырья и готовых изделий голландскими морскими судами оказались необычайно выгодными. 

Для большинства стран Европы голландский торговый флот стал важнейшим инструментом международной торговли. Голландцы в определённый момент истории стали почти монопольными перевозчиками Европы, что приносило голландским купцам колоссальные прибыли. Разница в цене скупки товаров в одном месте и продажа его по более высоким ценам там, где был спрос приносила исключительно высокие прибыли голландской торговле. Это также в большой степени стимулировало общеголландскую промышленность и сельское хозяйство, которые экспортировали морем в другие страны на голландских судах избыточные произведённые в Голландии промышленные, ремесленные и сельскохозяйственные изделия и продукты. Помимо этого возникли новые отрасли промышленности и ремесел, которые прямо или косвенно работали на нужды национального флота. В Голландии возник лучший в мире морской флот, а география плаваний голландских мореходов охватила весь мир. 

Сложившиеся экономические и исторические условия способствовали приобретению и аккомулированию в Голландии колоссального количества разнообразных сведений географического характера. Это были карты, гравюры, литографии, описания, лоции, страноведческие записки, мемуары и прочие материалы географического содержания. Изобретение бумаги, наборного свинцового шрифта, открытие вслед за этим в Голландии большого числа типографий, сделали печатную продукцию недорогой, доступной и оперативной. В необычайной степени в Голландии развилось такое научное направление как страноведение, печатание тематических карт и атласов. Для успешного мореплавания и международной «заморской» торговли потребовались систематизированные, достоверные, очищенные от домыслов, легенд и бесполезных в сугубо практической деятельности географические сведения, опираясь на которые можно было бы вести успешную коммерческую, военную, политическую и дипломатическую деятельность как в Европе и омывающих её морях, так и в мире в целом. Возникла потребность в достоверном, сжатом и доступном изложении географии мира на основе имевшихся знаний того времени. Бернхард Варен, безусловно талантливый и образованный человек эпохи, создавал свои географические труды «в нужное время и в нужном месте».

Географические труды до Варена 
Удивительной стороной голландских торговли и мореплавания являлись экономические связи с Японией. За столетие с 1609 по 1709 только японский порт Нагасаки посетило 480 голландских судов.
В 1648 в Амстердаме вышла книга бывшего начальника торговой фактории Ф. Карона «Правдивое описание Японии в годы 1622—1629». Трактат неоднократно переиздавался в различных странах с дополнениями других авторов. Бернхард Варен, видимо, внимательно ознакомился с этим сочинением предшественника.

Труды Варена в оценках учёных 
 По общему мнению европейских учёных — современников Варена, его труд представлял «самое лучшее и самое учёное изложение географии, которое внесло настоящую революцию в эту науку и совершенно изменило её задачи».
 А. Геттнер, немецкий географ: Географический труд Варениуса по содержанию и по силе критики стоит гораздо выше географических трудов своих предшественников
 
 А. Гумбольдт, немецкий географ: В своём труде «Космос» признал Варениуса основоположником современного сравнительного землеведения

Первый перевод Варена на русский язык 
Первый русский перевод книги Бернарда Варения: Geographia generalis in qua affectiones generalis. Telluris explicantur. Autora Bernh. Varenio. Med. D. Amstelodami выполнен в 1716.

В 1715 Мусин-Пушкин приказал Федору Поликарпову отыскать в Москве экземпляр «Географии» Варена и перевести её на русский язык. Мусин-Пушкин рекомендовал Поликарпову, чтобы он переводил «не высокими словами словенскими, но простым русским языком». Книга нашлась и была выкуплена в библиотеку Мусина-Пушкина, но перевод для Поликарпова оказался весьма труден и ему не удалось вполне справиться с поставленной задачей. В предисловии к «любомудрому читателю» Федор Поликарпов сравнивает свой разум с «малым и худым — то есть дырявым, плохим, неважным — кораблецем», дерзнувшим пуститься «на широкий сей океан толкования».

Книга переведена с одного из амстердамских изданий Эльзевиров 1650, 1664 или 1671 , на что указывает тот факт, что в русском переводе исправления Иссаака Ньютона отсутствуют.

В конце 1716 перевод был закончен и рукопись немедленно выслана в Санкт-Петербург для прочтения и редакции императору Петру I. Русский царь остался недоволен переводом и велел его исправить, пока он будет совершать путешествие «по Европам».
 
Мусин-Пушкин торопил типографию с печатанием «Географии», чтобы издать её ко времени возвращения Петра I из-за границы. Но книга удалось издать лишь в июне 1718 года.

Рукопись — перевод Федора Поликарпова «Географии» Варена — находилась первоначально в Личной библиотеке Петра I. Сейчас она хранится в Рукописном отделе Библиотеки Академии наук. И рукописи, в Предисловии Автора перевода, и в первом русском печатном издании неверно (ошибочно) указан год выхода первого издания книги в Голландии «1640», в то время как в Голландии книга впервые издана в 1650.

Следующее второе издание книги «География» Варения в новом русском переводе было осуществлено
в 1790 — через 72 года после первого «петровского» издания 1718.

«География генеральная» 1718 года 
Бернхардус Варениус. География генеральная. Небесныи и земноводныи круги купно с их своиствы и деиствы в трёх книгах описующа преведена слатинска языка нароссиискии инапечатана в москве повелением царскаго пресветлаго величества лета Господня 1718 в иуне. — Москва: 1718.
— [15 листов + 4]. — 647 с. + 4 листа Таблиц.

Была издана в качестве учебного пособия для Морской академии.

Издания Всеобщей географии 
Сегодня известны 19 различных изданий Всеобщей географии, отпечатанных на латыни и четырёх европейских языках за 140 лет с 1650 по 1790. Книги имеют различные и неравноценные переводы, редакции, дополнения и изменения, различные иллюстрации, отличаются качеством бумаги и полиграфического исполнения. Книга Варена Всеобщая география издана на языках:

 латинском: 1650, 1664, 1671, 1672, 1681, 1693, 1712, 1715
 английском: 1682, 1683, 1693, 1733, 1734, 1736, 1765
 русском: 1718, 1790
 голландском: 1750
 французском: 1755

Всеобщая география 1712 года издания на латинском языке в свободном доступе 
 1712 год (Digitalisat)

Примечания

Литература 
 Библиотека А. В. Петрова. Собрание книг, изданных в царствование Петра Великого. Издание 2-е, дополненное с 34 снимками. Санкт-Петербург: 1913. № 46.
 Быкова Т. А., Гуревич М. М. Описание изданий гражданской печати 1708 — январь 1725. Москва-Ленинград: 1955. № 306.
 Битовт Ю. Редкие русские книги и летучие издания 18-го века. Москва: 1905. № 194.
 Бычков А. Ф. Каталог хранящимся в Императорской Публичной библиотеке изданиям, напечатанных гражданским шрифтом при Петре Великом. Санкт-Петербург: 1867. № 96.
 Книжные сокровища ГБЛ. Выпуск 2. Отечественные издания XVIII века. Каталог. Москва: 1979. № 4.
 Магия книги. Собрание Государственного исторического музея. Выставка 30 октября 2003 — 15 января 2004. Москва: 2003. № 11, 12.
 Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. Том II. Санкт-Петербург: 1862. № 390.
 Илизаров С.С., Снытко В.А.,  Щипек Т. География генеральная Бернхарда Варена: 300 лет первой публикации в России // Acta Geographica Silesiana. 2018. Т. 4. № 32. С. 13–19.

Ссылки 
 

Географы по алфавиту
Географы Германии
Географы Нидерландов